Toponímia:
 Etna, volcà a la costa est de Sicília.
 Etna (Califòrnia)
 Etna (Maine)
 Etna (Wyoming)
 Etna (ciutat), ciutat de Sicília al peu de la muntanya del mateix nom.
 Etna Green, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Mount Etna, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Mitologia: Etna (mitologia), nimfa filla d'Urà i de Gea.